Charity Challenge 1996 (Liverpool Victoria Charity Challenge) var en inbjudningsturnering i snooker som spelades mellan 3 och 7 januari 1996 i Birmingham, England. Ronnie O'Sullivan vann turneringen efter att ha slagit John Higgins i finalen med 9-6.

Välgörenhet
Som namnet på turneringen antyder, går det mesta av prispengarna till välgörenhet. Ronnie O'Sullivans vinst innebar att National Deaf Children's Society ("Nationella sällskapet för döva barn") fick £ 100 000, medan O'Sullivan själv fick behålla £ 30 000. Även övriga spelares prispengar gick till största delen till välgörenhet, varje spelare hade valt "sin" organisation i förväg. Organisationerna kunde också få "bonuspengar" om spelarna gjorde höga breaks etcetera.

Resultat

Huvudturnering

Källor

Referenser

Externa länkar
Chris Turner's snooker archive

1996 i Storbritannien
Snookersäsongen 1995/1996
1996